Eisenbahnkreuzung kann Folgendes bedeuten:

 höhengleiche Kreuzung einer Straße mit einem Bahngleis, siehe 
 Eisenbahnkreuzung (Österreich) und
 Bahnübergang für die allgemeine Darstellung

Siehe auch:
 Eisenbahnkreuzungsgesetz (Deutschland)
 Unterführung, nicht höhengleiche Kreuzung
 die Kreuzung zweier Gleise einer Bahn, speziell der Eisenbahn, wird Gleiskreuzung genannt.
 das Begegnen zweier Züge: Zugkreuzung